Götzendorf an der Leitha, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Velm-Götzendorf, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk